

Carriera

Club 
Ha giocato nelle serie minori del campionato spagnolo e statunitense.

Nazionale 
Nel 2018 ha esordito in nazionale.

Statistiche

Cronologia presenze in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni regionali 
 
FC Andorra: 2018-2019

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale andorrana